Estación de Aeropuerto puede hacer referencia a:

La Estación de Aeropuerto de la red de Cercanías Barcelona.
La Estación de Aeropuerto de Jerez de la red de Media Distancia y de la línea C-1 de Cercanías Cádiz.
La Estación de Aeropuerto T1-T2-T3 de la línea 8 de Metro de Madrid.
La Estación de Aeropuerto T4 de la línea 8 de Metro de Madrid y de la línea C-1 de Cercanías Madrid.
La Estación de Aeropuerto de la red de Cercanías Málaga.
La Estación de Aeropuerto Charles-de-Gaulle 1 situada cerca de las terminales 1 y 3 del Aeropuerto de París-Charles de Gaulle.
La Estación de Aeropuerto Charles-de-Gaulle 2 TGV situada cerca de la Terminal 2D del Aeropuerto de París-Charles de Gaulle.
La Estación de Aeropuerto de la red de Metro de Valencia (España)
La Estación de Aeropuerto, complejo de dos estaciones ferroviarias que sirven al Aeropuerto de Atenas.
La Estación de Aeropuerto T1 de la red de Metro de Barcelona.